Ел Пукте има више значења:

 Ел Пукте (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пукте (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику